Ravnik (otok), otok u Jadranskom moru
 Ravnik (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke, Slovenija
 Ravnik (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje, Slovenija
 Ravnik pri Hotedršici, naselje u općini Logatec, Slovenija
 Ravnik (Karaš-severinska županija, Rumunjska), naselje u Rumunjskoj